Teru Mikami est un personnage imaginaire du manga Death Note.
Il fait partie de l’association/alliance Kira

Description 

Teru Mikami est né le  et meurt le , le même jour que Kira. Il mesure 1,75 m et pèse 56 kg. Il aime l'ordre et déteste le désordre. C'est un jeune procureur admirateur de Kira qui a été choisi par Light pour être le nouveau Kira. Il vénère Kira comme un véritable dieu et il exécute ses ordres fidèlement. Il est assez talentueux et il a su se distinguer un grand nombre de fois grâce à sa capacité à aller de l'avant.

Histoire 

Mikami a toujours, depuis son enfance, séparé le monde en deux catégories : les bons et les mauvais. Au fur et à mesure qu'il grandissait, tous les gens que Mikami classait dans la seconde catégorie se faisait éliminer. Mikami se dit qu'il fallait punir les mauvais. 

Pour ça, il devint procureur. Et à ce moment-là... Kira fit son apparition. Kira supprimait les criminels, et répandait la justice à travers le monde. Pour lui, Kira était un Dieu. Mikami se montra alors dans toutes les manifestations parlant de Kira, afin de se faire remarquer par celui-ci. Cela fonctionnera, car Light lui enverra le cahier de Misa, et lui donnera des instructions : éliminer les criminels, et passer l'échange des yeux de la mort avec Ryuk. Mikami éliminera les criminels, ainsi que Demegawa. 

Demegawa mort, Kira n'avait plus de porte-parole, et Mikami décida de choisir Kiyomi Takada comme nouveau porte-parole. Light décida alors d'entrer en contact avec Mikami en passant par Takada. Il rencontrera Kiyomi, et Mikami l'appellera, en lui demandant de lui passer son « ami », devinant qu'il s'agissait de Kira. Mikami promit d'obéir à Kira. Pour lutter contre Near, Light, toujours en passant par Takada, lui ordonnera de fabriquer un faux cahier, et d'envoyer 5 pages du cahier à Takada. Takada éliminera les criminels, et Mikami fera semblant afin de piéger Near. Puis, le jour où Near et Light se rencontreront, venir avec le véritable cahier, éliminer Near et tous les autres. 

Mais Mikami fera une grave erreur. Lorsque Takada se fera enlever par Mello, Mikami ira à la banque dans son coffre individuel, là ou il avait caché le vrai cahier, alors que Gevanni, un homme de Near, le suivait. Mikami écrira le nom de Takada. Gevanni entrera dans le coffre de Mikami, et verra le véritable cahier. Near découvrira la supercherie, et le plan de Light échouera. 

Dans le manga, Mikami se fera arrêter, et il se rendit compte que Light était tous sauf un Dieu, et se fera envoyer en prison. Il deviendra fou dix jours plus tard et mourra en prison (Matsuda pense que Near a écrit le nom de Mikami afin qu'il fasse échouer le plan de Light, et qu'il meure ensuite dix jours après, mais ce ne sont que les suppositions de Matsuda). Dans l'animé, Mikami se suicidera, ne supportant pas d'avoir fait (ou de voir) échouer le plan de son Dieu en se perforant le cœur grâce à un crayon, ce qui permettra à Kira de pouvoir « s'enfuir ». Mikami mourra donc à la fin de l'histoire, à ceci près que dans le manga, Mikami reconnaitra l'imposture de Light se prenant pour Dieu, et que dans l'anime, il servira Kira jusqu'au bout.

Cependant, malgré l'échec de son plan et donc celui de Kira, Mikami est considéré comme une personne intelligente dépassant même les capacités intellectuelles de Mello dans le tome 13. En effet Mikami n'est pas un simple pion auquel Kira donne des ordres, Mikami ayant lui-même pris le soin d'éliminé Takada pensant que Light ne pourrait pas le faire. En réalité, Mikami est une personne discrète mais avec une excellente analyse de déduction, si Kira et lui-même ne sont pas parvenus à leurs fins, c'est uniquement dû au manque de vigilance de Mikami.

Notes et références 

Personnage de Death Note